Ни́на Ха́ртли (, наст. имя — Мари́ Луи́з Ха́ртман (); род. 11 марта 1959, Беркли, Калифорния, США) — американская порноактриса, режиссёр, феминистка и сексуальный педагог.

Биография 
Мари Хартман родилась в еврейской семье с социалистическими взглядами, позже обратившейся в буддизм, и выросла в районе залива Сан-Франциско (Бэй-Эриа, пригороды г. Сан-Франциско). Поступила на профессиональные курсы медсестёр при Университете штата в Сан-Франциско и закончила их с отличием в 1985 году, в 26 лет. Имеет лицензию медсестры.

B 1982 году начинает вместе со своей однокурсницей работать стриптизёршей в театре «О’Фарелл» братьев Митчеллов.

В 1984 году дебютировала в порнокино — в картине Educating Nina, поставленной Джульет Андерсон. Фильм имел большой успех. С тех пор Нина Хартли стала одной из самых узнаваемых актрис в порноиндустрии. На вопрос, почему же она выбрала себе как псевдоним имя «Нина», она сказала, что Нина было намного проще выговорить японским туристам, часто посещавшим место, в котором она работала стриптизёршей. «Хартли» же она выбрала потому, что ей очень нравилась в своё время рекламирующая камеры Мэриетт Хартли на пару с Джеймсом Гарнером.

В среде порноиндустрии она известна как Баббл Бат, благодаря своей пятой точке и картинам, делавшим акцент на анальных, межрасовых и лесбийских сценах.

Политически Нина является социалисткой, хотя в последнее время обозначает себя как либералку. В 1980-х, когда она была задержана полицией в Лас-Вегасе и стала мишенью возглавляемой Андреа Дворкин борьбы с порнографией, кампанию в поддержку Нины Хартли развернула троцкистская Спартакистская лига. Как секс-позитивная феминистка, обращаясь к другим женщинам, она заявила:
«Секс — это не про то, как мужчина что-то делает с тобой. Это не про то, как он что-то забирает у тебя. Секс — это погружение в удовольствие, в котором ему так же хорошо, как и вам».

На 2018 год Нина Хартли снялась в 1287 порнофильмах и срежиссировала 19 порнолент.

Личная жизнь 
Нина — открытая бисексуалка. Она не религиозна и характеризует себя как атеистку.

Первый брак Нины длился с 1983 по 2000 год. С 7 июля 2003 года Хартли замужем за режиссёром порнофильмов Эрнестом Грином (род.1952). У неё нет детей, женщина страдает миомой матки. Есть восемь племянников и племянниц.

Награды порноакадемии AVN 
 1987. Приз за лучшую женскую роль в фильме Debbie Duz Dishes.
 1987. Приз за лучшую парную секс-сцену в фильме «Amanda By Night II».
 1989. Приз за лучшую женскую роль второго плана в фильме Portrait of an Affair.
 1989. Приз за лучшую парную секс-сцену в фильме Sensual Escape.
 1991. Приз за лучшую женскую роль второго плана в фильме Last X-Rated Movie.
 2005. Специальный приз за садомазохистскую сцену в фильме Nina Hartley’s Private Sessions 13.
 2005. Специальный приз за порку в фильме Nina Hartley’s Guide To Spanking.
 2009. Best Non-Sex Performance за Not Bewitched XXX.

Прочие награды 
 1994. Включена в Зал славы Legends of Erotica.

Примечания

Ссылки 
 www.nina.com 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Права секс-работников
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы Urban X
Члены Зала славы Legends of Erotica
MILF-порнография
Стриптизёрши
Деятели феминизма США
Сексуально-либеральные феминистки
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско